Чемпионат Дании по шахматам 1996 проходил в Раннерсе.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1996
 DM-Omkamp 1996
 
 SKAKbladet MEDLEMSBLAD FOR DANSKSKAK UNION 1996-6

Чемпионаты Дании по шахматам
1996 год в шахматах
Спорт в Дании в 1996 году